ISAF může znamenat:
 Mezinárodní jachtařská federace ()
 Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly ()

Zkratky